

Комарно — українське місто у Галичині.
 Комарно — лінійна вантажно-пасажирська залізнична станція Львівської залізниці, обслуговує розташоване неподалік місто Комарно.

Населені пункти та їхні частини

 Комарно — село в гміні Яновіце-Вельке Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства.
 Комарно — село в гміні Константинув Більського повіту Люблінського воєводства.
 Комарно — частина села Вичулкі в гміні Піщаць Більського повіту Люблінського воєводства.

Комарно — округ (район) в Нітранському краї, в південно-західній Словаччині.
 Комарно — словацьке місто над Дунаєм.

Див. також 
 Комарна (значення)
 Комарне

Примітки